Gresas ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Grèzes (Dordogne) in Aquitanien
 Grèzes (Lot) in Okzitanien